Perfect Life – album del 2004 dei Levinhurst
Perfect Life – film del 2010 diretto da Josef Rusnak
Perfect Life – singolo di Levina del 2017